Der Melvillesund () ist eine Meerenge des Coronation Gulf im kanadischen Territorium Nunavut. 
Sie trennt die Kent-Halbinsel im Norden vom nordamerikanischen Festland im Süden.
Nördlich des Melvillesund, von der Kent-Halbinsel umschlossen, liegt die Parry Bay.
Im Osten geht der Melvillesund in das Elu Inlet über.
Gen Westen öffnet sich die Meerenge zum Bathurst Inlet, einer Bucht des Coronation Gulf.

Meerenge in Kanada 
Bucht (Arktischer Ozean)
Geographie (Nunavut)
Meerenge in Nordamerika